Armand Bazin de Bezons ist der Name folgender Personen:

* Armand Bazin de Bezons (Geistlicher, 1654) (1654–1721), französischer Geistlicher, Bischof von Aire, Erzbischof von Bordeaux und von Rouen
 Armand Bazin de Bezons (Geistlicher, 1701) (1701–1778), französischer Geistlicher, Bischof von Carcassonne